Innuendo:

 Innuendo — четырнадцатый студийный альбом британской рок-группы «Queen».
 Innuendo — песня рок-группы Queen с одноимённого альбома.